Leydeum är ett släkte av gräs. Leydeum ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräs
Leydeum